Kasteel De Ehze, kasteel bij Almen,
De Eese, kasteel en vroegere heerlijkheid bij Steenwijkerwold.